Роџер Федерер је по трећи пут освојио турнир. У финалу је победио Ендија Родика резултатом 6-2, 7-6, 6-4.

Носиоци 

  Роџер Федерер (победник)
  Енди Родик (финалиста)
  Лејтон Хјуит (полуфиналиста)
  Рафаел Надал (друго коло)
  Марат Сафин (треће коло)
  Тим Хенман (друго коло)
  Гиљермо Кањас (повукао се пре почетка турнира)
  Николај Давиденко (друго коло)  Себастијан Грожан (четвртфиналиста)  Марио Анчић (четврто коло)  Јоаким Јохансон (треће коло)  Томас Јохансон (полуфиналиста)  Томи Робредо (прво коло)  Радек Штјепанек (друго коло)  Гиљермо Корија (четврто коло)  Маријано Пуерта (прво коло)  Давид Ферер (прво коло)''

<ol start="18">
 Давид Налбандијан (четвртфиналиста)
 Томи Хас (прво коло)
 Иван Љубичић (прво коло)
 Фернандо Гонзалез (четвртфиналиста)
 Доминик Хрбати (друго коло)
 Хуан Карлос Фереро (четврто коло)
 Тејлор Дент (четврто коло)
 Никола Кифер (треће коло)
 Фелисијано Лопез (четвртфиналиста)
 Ришар Гаске (четврто коло)
 Јиржи Новак (треће коло)
 Николас Масу (друго коло)
 Робин Седерлинг (прво коло)
 Михаил Јужни (четврто коло)
 Филипо Воландри (прво коло)
 Оливије Рохус (друго коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Вимблдон 2005.
Вимблдон — мушкарци појединачно